Care2 est un réseau social en ligne sur internet qui a été fondé en 1998 par Randy Paynter dans le but d'aider les militants du monde entier à communiquer plus facilement.

La mission de Care2 est d'aider les personnes à faire du monde un endroit meilleur en interconnectant des individus, des organisations et des responsables d'entreprises pour avoir un impact réel et plus de coordination dans leur action.

Sources

Liens Externes 

Care2

Réseau social
Site web lancé en 1998